Коче може бити:

 Коче (Кочевје), насељено мјесто у општини Кочевје, Република Словенија
 Коче (Постојна), насељено мјесто у општини Постојна, Република Словенија